Qāsim kan syfta på följande platser:

Irak 

 Imam Qasim, ort, Babil,

Syrien 

 Jāsim, subdistriktshuvudort, Dar'a, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar